Mizasta gora je lahko:

 Mizasta gora, tip gore z uravnanim vrhom
 Mizasta gora (ozvezdje)